Le patronyme Garzon peut renvoyer vers :
 Baltasar Garzón, juge espagnol (1955 -) ;
 le nom vénitien Garzon ou Garzoni.

Toponyme 
 Garzón, municipalité située dans le département de Huila, en Colombie. 
 Garzón, ville de l'Uruguay située dans le département de Maldonado.

Patronyme 
 Baltasar Garzón, ancien magistrat instructeur de l'Audiencia Nacional d'Espagne.
 Ramón Armando Garzón Mendoza, romancier et un poète colombien. 
 Jaime Garzón, avocat, journaliste et humoriste
 Rafael Garzón, photographe espagnol. 
 Garzon y Collazos, duo de musique traditionnelle colombienne.
 Alberto Garzón, homme politique et économiste espagnol.
 Helena Maleno Garzón (1970-), défenseure des droits de l'homme, journaliste, chercheuse, documentaliste et écrivaine espagnole.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme